US Open 2017 – turniej legend mężczyzn – zawody deblowe legend mężczyzn, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 7–9 września na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Drabinka

Faza finałowa

Bibliografia 
 

US Open 2017
US Open – turniej legend mężczyzn